Ponti kan syfta på:

 Ponti (serietidning) –  en italienskspråkig utgåva av Galago

Geografi

Grekland 

 Póndi, ort, Joniska öarna, Lefkas,

Italien 

 Ponti, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 
 Ponti, Imperia, ort, Ligurien, Provincia di Imperia, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar